ESP pode significar:

 ESP - English for Specific Purposes - Inglês para propósitos específicos ou Inglês Instrumental

 ESP Guitars - marca de guitarras.
 External Stowage Platform - uma plataforma externa de armazenamento da Estação Espacial Internacional.
 ESP - código ISO 3166-1 para a Espanha.
 E.S.P (canção) - música dos Bee Gees.
 E.S.P (álbum) - álbum dos Bee Gees.
 ESP - Sigla inglesa para Electronic Stability Program, ou Programa Eletrônico de Estabilidade, sistema de correção de trajetória presente em automóveis.
 ESP (protocolo de rede) - faz parte da suíte de protocolos IPsec.
 Entertainment Software Publishing, uma extinta publicadora de jogos eletrônicos japonesa.

Desambiguações de siglas